

Geografia
 Contea di Zhang – contea della Cina, situata nella provincia del Gansu
 Zhang – tributario del fiume Wei

Persone

 Zhang – cognome cinese

Altro
 Zhàng – antica unità di misura cinese
 Zhāng – una delle ventotto case delle costellazioni cinesi